Климе́нтьєв — російське прізвище.

 Климентьєв Василь Петрович — журналіст.
 Климентьєв Леонід Русланович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Климентьєв Сергій Володимирович — хокеїст.

Російські прізвища